Padina (Abhang oder Graben; von: "fallen" – russ. падать; bulg. падам) ist der Name von verschiedenen Orten:

 in Serbien
 Padina (Kovačica)
 Padina (Merošina)
 Padina (Belgrad) – ein Stadtviertel von Belgrad
 in Rumänien
 Padina (Buzău)
 Padina (Vâlcea)
 Pădina Mare, eine sechs Dörfer umfassende Gemeinde im Kreis Mehedinți
 in Bulgarien
 Padina (Kardschali)
 Padina (Silistra)
 Padina (Warna)
 siehe auch Gralska Padina, ein Dorf in der Oblast Sofia

Padina steht für:
 eine zu den Braunalgen gehörende Gattung der Algen, siehe Padina (Alge)
 Trichteralge (Padina pavonica)
 Padina (persisch: پادینا) ein weiblicher Vorname